Osoby o tym nazwisku:
 Adelheid Steinmann − niemiecka kobieta polityk, działaczka praw kobiet
 Alphons Steinmann – niemiecki teolog katolicki
 Gustav Steinmann − niemiecki paleontolog
 Rico Steinmann − niemiecki piłkarz

Zobacz też:
 Gwóźdź Steinmanna